Catherine Barclay-Reitz (née en 1973), joueuse de tennis australienne ;
 Christian Reitz (né en 1987), tireur sportif au pistolet de nationalité allemande ;
 Christopher Reitz (né en 1973), joueur de hockey sur gazon allemand ;
 Colin Reitz (né en 1960), athlète britannique spécialiste du  steeple ;
 Edgar Reitz (né en 1932), réalisateur allemand ;
 Erik Reitz (né en 1982), joueur professionnel américain de hockey sur glace ;
 Francis William Reitz (1844-1934), avocat et homme politique boer d'Afrique du Sud ;
 Friedrich Wolfgang Reitz (1733-1790), philologue allemand ;
 Jennifer Diane Reitz (née en 1959), écrivaine américaine ;
 John T. Reitz, ingénieur du son américain ;
 Franz Reitz (1929-2011), coureur cycliste allemand ;
 Otto Reitz (1702-1769), universitaire néerlandais ;
 Rosetta Reitz (1924-2008), historienne de jazz, féministe américaine

Toponyme 
 Port Reitz au Kenya

Voir aussi